Piçarrense – abitanti di Balneário Piçarras
Piçarrense – abitanti di Piçarra